Lebanon é um filme    pornográfico voltado para o público gay de 2006 vencedor de diversos prêmios, tendo sido dirigido por Collin O'Neal e lançado pela Raging Stallion Studios   . 

Também conhecido como World of Men:Lebanon, é uma parte das série de Collin O'Neal de files adultos World of Men, que possui outras edições filmadas na Argentina, Austrália, Colômbia, Berlim, Edinburgo, Miami, Santo Domingo, Servia, Espanha e Turquia.

Elenco
François Sagat

Prêmios
Em  2007 o filme venceu como Best Pro/Am Release no GayVN Awards   .
Venceu também em 2007 como Best Videography para Collin O'Neal e Dan Fox no Grabby Awards  . 
Teve também uma indicação como Best Three-Way Sex Scene pelos para François Sagat, Collin O'Neal e Jacko  .

Referências

Ligações externas

Filmes pornográficos de 2006
Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos gays